Dominant Species (boek), een roman van Michael E. Marks
 Dominant Species (computerspel), een computerspel ontwikkeld door Red Storm Entertainment